(2692) Чкалов () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 16 декабря 1976 года советским астрономом Людмилой Черных в Крымской обсерватории и был назван в честь советского лётчика-испытателя, Героя Советского Союза, совершившего первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер — Чкалова Валерия Павловича.

См. также 
 Список астероидов (2601—2700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Людмилой Черных
Астероиды, названные в честь людей